Giuseppe Faravelli – avvocato, giornalista e politico italiano
 Lorenzo Faravelli – calciatore argentino
 Luigi Faravelli – ammiraglio italiano